Christopher Cain (ur. 1943) – amerykański reżyser
 Dean Cain (ur. 1966) – amerykański aktor
 Herman Cain (1945-2020) – biznesmen amerykański
 James M. Cain (1892-1977) – amerykański dziennikarz
 Kelley Cain (ur. 1989) – amerykańska koszykarka
 Larry Cain (ur. 1963) – kanadyjski kajakarz
 Lorenzo Cain (ur. 1986) – amerykański baseballista
 Matt Cain (ur. 1984) – amerykański baseballista
 Mary Cain (ur. 1996) – amerykańska lekkoatletka
 Mick Cain (ur. 1978) – amerykański aktor
 Ross Cain (?) – nauruański polityk.
 Tim Cain (?) – producent gier